Cogan (dezambiguizare)- nume de persoană de origine ebraică, răspândită și în Basarabia și România. Reprezentanți:
Beniamin Cogan- rabin și pedagog din Basarabia
Kevin Cogan- pilot de curse american
Moisei Cogan- grafician din Basarabia